Solarspeicher bezeichnet verschiedene Techniken zur Speicherung von Solarenergie:

 Solarbatterie, einen kleinen Akkumulator für Haushalte oder kleine Gewerbebetriebe
 Batterie-Speicherkraftwerk, ein auf Akkumulatoren basierendes Speicherkraftwerk
 einen Speicher für thermische Solarenergie, siehe Wärmespeicher